Usumacinta, Mexikó és Guatemala folyója
Usumacinta, település Mexikó Tabasco államában, Tenosique községben